Stati Uniti d'America
 Fayette – città della Contea di Fayette, Alabama
 Fayette – città della Contea di Fayette, Iowa
 Fayette – città della Contea di Kennebec, Maine
 Fayette – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Fayette – città della Contea di Jefferson, Mississippi
 Fayette – città della Contea di Howard, Missouri
 Fayette – città della Contea di Seneca, New York
 Fayette – villaggio della Contea di Fulton, Ohio
 Fayette – città della Contea di Sanpete, Utah
 Fayette – città della Contea di Lafayette, Wisconsin

Pagine correlate 
Lafayette